Saurosuchus („Echsenkrokodil“; sauros = „Eidechse, Echse“; Suchos = „Sobek“) ist eine ausgestorbene Gattung der Archosaurier aus der Verwandtschaft der Krokodile. Traditionell wird sie den Rauisuchia zugeschrieben, obwohl viele Forscher diese Gruppe derzeit für ungültig (da paraphyletisch) halten. Dieser Fleischfresser war mit einer Länge von 7 m deutlich größer als seine näheren Verwandten, nur der weniger gut bekannte Fasolasuchus könnte größer gewesen sein.

Saurosuchus lebte während der Obertrias im heutigen Argentinien und ist durch mehrere Teilskelette aus der Ischigualasto-Formation bekannt, einer bedeutenden Fossillagerstätte. Das Holotyp-Exemplar besteht aus einem kompletten, aber deformierten Schädel, Rückenwirbeln, Osteodermen, sowie einem Teil des Beckens. Von anderen Skeletten sind die Hinterbeine, der Schwanz, der Hals und das Schulterblatt bekannt. Einige Zähne und Schädelfragmente aus der Chinle-Formation in Arizona wurden ebenfalls Saurosuchus zugeschrieben; spätere Studien zeigten aber, dass diese Knochen nicht zu Saurosuchus, sondern zu einer anderen, verwandten Gattung gehören. Saurosuchus wurde 1959 von Osvaldo Reig erstmals wissenschaftlich beschrieben. Einzige Art ist Saurosuchus galilei.

Beschreibung 
Saurosuchus ist einer der größten Rauisuchia. Da ein vollständiges Skelett nicht bekannt ist, wird seine Größe auf etwa 6 bis 9 m geschätzt.  Wie verwandte Gattungen lief Saurosuchus quadruped (vierbeinig). Er hatte einen tiefen Schädel, der im Bereich des Hirnschädels breit und vor den Augen schmal ist. Die Zähne sind groß, zurückgebogen und gezackt. Das Schädeldach und der Oberkiefer zeigen Vertiefungen, ein Merkmal, das bei anderen Rauisuchiern nicht vorkommt. Die Stirnbeine (Frontale), die sich an der Oberseite des Schädels befinden, sind vergrößert und bildeten dicke Wülste über den Augen. Die Halswirbel sind verkürzt und robust und bildeten einen kräftigen Hals. Auf dem Rücken saßen Hautknochenplatten (sogenannte Osteoderme), welche in je zwei Reihen auf jeder Körperseite angeordnet waren. Die einzelnen Osteoderme waren blattförmig und eng aneinandergereiht.

Systematik 
Saurosuchus war vermutlich nahe mit den Gattungen Batrachotomus und Prestosuchus verwandt. Die systematische Stellung dieser drei Gattungen ist jedoch umstritten. Beispielsweise fassen Stephen Brusatte und Kollegen (2010) Saurosuchus, Batrachotomus und Prestosuchus als Prestosuchidae zusammen. Diese bilden das Schwestertaxon der Rauisuchidae, die unter anderem Rauisuchus und Postosuchus zusammenfassen. Beide Gruppen gehören der Rauisuchia an.

Nesbitt (2011) hält jedoch die Rauisuchia sowie die Prestosuchidae für paraphyletisch: Sie umfassen ihm zufolge nicht alle Nachkommen ihres gemeinsamen Vorfahren. Er kommt zu dem Ergebnis, dass sich Saurosuchus, Batrachotomus und Prestosuchus unabhängig voneinander von der Hauptentwicklungslinie abspalteten, die zu den Krokodilen führt. Er schreibt diese Gattungen den Loricata zu, einer Gruppe, zu der die Krokodile sowie einige andere ursprüngliche krokodilähnliche Vertreter gezählt werden. Das folgende Kladogramm stellt die Systematik der Rauisuchia nach Nesbitt (2011) dar:

Paläoökologie 
Die Fossilien stammen aus den rund 230 Millionen Jahre alten Schichten der Ischigualasto-Formation in Argentinien. Er zählte wahrscheinlich zu den Spitzenprädatoren seines Lebensraums. Weitere Fleischfresser der Ischigualasto-Formation schließen den kleineren Venaticosuchus, einen Ornithosuchidae, die Chiniquodontidae (eine Gruppe der Therapsiden), sowie einige der frühesten Dinosaurier, wie den 1 m langen Eoraptor und den größeren, ca. 3 m langen Herrerasaurus mit ein. Typische Herbivoren dieses Ökosystems waren Hyperodapedon, ein Rhynchosauria; einige Aetosauria; Ischigualastia, ein Dicynodontia aus der Kannemeyeridae; einige Traversodontidae wie Exaeretodon, eine Gruppe der Therapsida, sowie herbivore Dinosaurier wie Pisanosaurus.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Saurosuchus galilei auf DigiMorph

Crurotarsi
Ausgestorbenes Reptil
Crurotarsi (Archosaurier)